Жугурень () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Жугурень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Жугурень.
 Жугурень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Улієшть.